Trophée des champions peut faire référence à :

 le Trophée des champions, une course cycliste;
 le Trophée des champions de football ;
 le Trophée des champions de handball ;
 le Trophée des champions de rugby à XV ;
 le Trophée des champions de l'ICC de cricket ;
 le Trophée des champions de golf, devenu le Trophée Lancôme.

Voir aussi
 Trophée Clairefontaine des champions de voile
 Trophée des championnes